Вечорниці — до́світки — одна з форм осінньо-зимових вечірніх розваг
 Вечорниці — збірник гумористичних оповідань, байок, гуморесок та віршів, виданий у Харкові 1907.
 Вечорниці — вид рослин

Див. також 
 Вечорниці плакучі
 Вечорниці лісові
 Вечорниці густоволосисті